

Bruggen 
 Brug der Zuchten, in Venetië, de 'oorspronkelijke' Brug der Zuchten, route naar een beruchte gevangenis
 Brug 970, in Amsterdam-Noord, vanwege de problemen bij de bouw
 Spijkenisserbrug, de voorganger van de huidige, wegens onvoldoende verkeerscapaciteit
 Vredesbrug (Willebroek), vanwege de vertraging bij open brug
 Bridge of Sighs (Cambridge), vanwege veronderstelde gelijkenis met de Venetiaanse brug
 Bridge of Sighs (Oxford), vanwege veronderstelde gelijkenis met de Venetiaanse brug

Kunst en cultuur 
 Brug der zuchten (televisiespel), naar een komedie van Thomas Muschamp
 Bridge of Sighs, een album van de gitarist Robin Trower
  Most vzdechů, een compositie uit 1911 van Josef Bohuslav Foerster